Крещеновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Крещеновка — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Крещеновка — село в Ивановском районе Амурской области.

Украина 
 Крещеновка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.